Miejscowości w USA:
 Huntley – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Huntley – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Yellowstone
 Huntley – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Huntley – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Goshen
Gminy w USA:
 Huntley (ang. Huntley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
W Wielkiej Brytanii:
 Huntley – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)